Plaats in Indonesië
 Nekmese (Amarasi Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Nekmese (Kie), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara